Ivan Shishman, född cirka 1350, död 1395, var Bulgariens regent 1371–1395. Han var det självständiga Bulgariens sista regent före den osmanska erövringen av Bulgarien.

Referenser

Externa länkar 

Män
Födda okänt år
Avlidna 1395
Bulgariens regenter
Personer i Bulgariens historia
Personer från Veliko Tărnovo